Hell on Wheels (deutsch: Hölle auf Rädern) bezeichnet:
 Hell on Wheels (Ausdruck), bezeichnete die dem Bau der First Transcontinental Railroad (1863–1869) folgende Ansammlung von Spielhöllen, Bordellen und Saloons.
 Hell on Wheels (Album), Livealbum der amerikanischen True Metal-Band Manowar aus dem Jahr 1997
 Hell on Wheels (Fernsehserie), US-amerikanische Western-Fernsehserie aus dem Jahr 2011
 Originaltitel des Dokumentarfilms Höllentour von Pepe Danquart
 Spitzname der 2. US-Panzerdivision